Сергей Хромов:
 Хромов, Сергей Александрович (1922—2007) — российский учёный, специалист в области электронной техники и приборостроения.
 Хромов, Сергей Петрович (1904—1977) — советский метеоролог и климатолог, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1975).